Brasil
 Praça da República (Belém) 
 Praça da República (Niterói) 
 Praça da República (Recife) 
 Praça da República (Rio de Janeiro)
 Praça da República (São Paulo) 

 França
 Place de la République (Paris) 

 Itália
 Praça da República (Roma) 

 Portugal
 Praça da República (Braga)
 Praça da República (Porto) 
 Praça da República (Elvas) 
 Praça da República (Póvoa de Varzim) 

Desambiguações de praças